Дистрибу́ція або дистриб'ю́ція ( — «поширення, розповсюдження»):
 Дистрибу́ція — це множина всіх оточень (контекстів), в яких зустрічається певний елемент, тобто множина всіх (різних) можливих позицій цього елемента щодо позицій інших елементів.
 Дистриб'юція як бізнес-модель або Місце у 4P () — один з чотирьох фундаментальних елементів маркетингового міксу — «чотирьох P» (Product, Price, Place, Promotion). Стосовно логістики (доставки) виробів, дистрибуція (власне, розповсюдження, доставка, як така, означає — дистрибуційну / розподільчу логістику як комплекс взаємопов'язаних функцій, що реалізуються в процесі розподілення матеріального потоку між різними, як правило, гуртовими покупцями.
 Дистриб'юція (економіка) — розподіл (дистриб'юція) прибутку чи продукції між індивідуумами або ж факторами виробництва.
 Дистриб'юція (кіно) — засіб маркетингу у кіноіндустрії результатом якого є масовий показ фільмів у мережі кінотеатрів і їх розповсюдження іншими засобами.
 Цифрова дистрибуція або також онлайн-дистрибуція — представлення і розповсюдження продукції (не тільки цифрової) через інформаційні технології.

Див. також 
 Дистриб'ютор (значення)